Алекса́ндр И́горевич Чепелю́к (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Эпицентр».

Биография

Ранние годы 
Воспитанник ДЮСШ луцкой «Волыни», куда его привёл отец, и где его первым тренером был Николай Клёц. С 2009 по 2014 год провёл 74 матча и забил 2 мяча в чемпионате ДЮФЛ, где играл под руководством Ярослава Комзюка. Из-за не слишком высокой скорости с самого начала был поставлен тренерами на позицию опорного полузащитника.

Клубная карьера 
За юниорскую (U-19) команду «Волыни» дебютировал 20 августа 2014 года в выездной встрече против «Скалы», а за молодёжную (U-21) команду впервые сыграл 4 апреля 2015 года в домашнем поединке против луганской «Зари».

29 ноября 2015 года дебютировал в основном составе «Волыни» в домашнем матче Премьер-лиги против запорожского «Металлурга», выйдя на замену вместо Олега Герасимюка на 84-й минуте встречи.

Статистика

Семья 
Отец и дядя Чепелюка тоже занимались футболом, играли на любительском уровне, от них он «унаследовал» прозвище «Чиля», как их аналогично называли партнёры в командах. Дед  — Народный артист Украины, с его подачи Александр некоторое время посещал музыкальную школу.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Волынь»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Эпицентр»